Прабху — санскритский термин, в переводе означающий «господин», «учитель». Часто используется в индийских языках как эпитет Бога. Также является распространённой фамилией среди носителей языка конкани (Керала, Карнатака и Махараштра) и именем среди тамилов.

Носители фамилии 
 Прабху, Аллама — поэт каннада.
 Прабху, Лакшман — министр при дворе государства Силхара (12 век).
 Прабху, Нирадж (род. 1976) — индийский игрок в крикет.
 Прабху, Ниран — индийский спортивный журналист.

См. также 
 Даса

Примечания 

Эпитеты